Muziek:
 Just the Two of Us (lied), een lied van Bill Withers en Grover Washington jr. uit 1981
 Just the Two of Us (Will Smith), een lied van Will Smith uit 1998

Televisie:
 Just the Two of Us (Vlaanderen), de Vlaamse versie van het BBC-duettenprogramma
 Just the Two of Us (Nederland), de Nederlandse versie